Napa (nappa), vrsta obrađene ovčje, janjeće ili kozje kože koja se prvo obrađuje alaunskim postupkom, aluminijevim alaunom ili stipsom, tehnikom koja je poznata još iz Srednjeg vijeka, ili kromnim štavilom što je uvedeno tek 1858. godine i danas je najčešći tip štavljenja. Ovaj postupak obrade omogućava da se napa može oprati u vodi poslije postupka štavljenja. Napa se koristi za pravljenje rukavica, torbi, cipela i odjeće.

Nappa se danas izrađuje od raznih koža.

Izvori 

Tekstil
Kožarska industrija